

Населені пункти та їхні частини
 Пшедбуж — місто в Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Пшедбуж — гміна в Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Пшедбуж — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пшедбуж — село в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшедбуж — лісова осада в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки